Nuottamojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuottamajärvi (sjö, lat 69,08, long 28,67), Lappland, 
 Nuottamojärvi (sjö i Finland), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar